Atan peut faire référence à :

 Cecilia Atán (1978-), réalisatrice argentine ;

 Arc tangente, une fonction en trigonométrie ;

 Atan, une communauté rurale d'Arménie ;

 A.T.A.N., acronyme de Any Time Any Number, terme utilisé en téléphonie pour désigner qu'une option est disponible n'importe quand vers n'importe quel opérateur (à l'intérieur du territoire).

Voir aussi 
 Atan2, variation de la fonction arc tangente.